Die Irish League 1996/97 war die 96. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Crusaders FC wurde zum vierten Mal Meister. Diese Saison war eine der wenigen Fußball-Meisterschaften europaweit, in denen alle teilnehmenden Mannschaften bereits in der Vergangenheit eine Meisterschaft gewinnen konnten.

Modus 
Die acht Mannschaften spielten an insgesamt 28 Spieltagen vier Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte spielte gegen den Dritten der First Division in der Relegation. Die Liga wurde für die folgende Spielzeit auf zehn Vereine aufgestockt.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Weblinks 
 Northern Ireland – Final Tables pdf
 Final League Tables 1890–1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1996 97
Fußballsaison 1996/97